Jan I van Cuijk (1213 - 1308), heer van Cuijk, vriend van koning Edward I van Engeland en van de Hertog van Brabant.
Jan II van Cuijk (1270-1354), zoon van Jan I van Cuijk
Jan III van Cuijk (1295-1357), heer van Cuijk, Hoogstraten, Asten, Mierlo
Jan IV van Cuijk (1320-1363), heer van Hoogstraten
Jan V van Cuijk (1355 - 1382), heer van Hoogstraten 
Jan VI van Cuijk (1360 - 1394), heer van Cuijk
Jan van Cuijk (Culemborg), jongere broer van voorgaande
Jan IV van Hoogstraten (1360 - 1442), heer van Hoogstraten en Asten
 
Jan van Cuijk (windmolen), beltkorenmolen in het Nederlandse dorp Sint Agatha.